Театр «Куклы» — детский театр в Санкт-Петербурге.

История 
Основан в 2012 году.

На данный момент, спектакли идут на различных площадках Санкт-Петербурга, в том числе в театрах «Алеко», «Зазеркалье», «Большой театр кукол» и других. Помимо этого, коллективу пришлось сменить название, поэтому теперь театр работает под названием «Театр КУКЛЫ — Доступный театр».

Особенность театра 
Театр КУКЛЫ - доступный театр отличается от других тем, что призван стереть привычные границы между обычными детьми и детьми с ограниченными возможностями, способствовать вовлечению детей-инвалидов в полноценную социальную жизнь, научить детей общаться на равных.
Раньше, театр был приспособлен для посещения не только обычными детьми, но и детьми с ограниченными возможностями. Помещение театра было оборудовано для удобства детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Спектакли могут смотреть как обычные дети, так и дети с нарушениями функции слуха. Спектакли всегда сопровождаются сурдопереводом.

Находясь в едином пространстве, приобретая общие впечатления, вместе сопереживая героям спектаклей, обычные и необычные дети получают редкий опыт общения и возможность стать более терпимыми и чуткими друг к другу, расширить свои представления о мире.

Руководители театра 
 Директор, художественный руководитель, режиссёр: Тигран Владимирович Сааков
 Главный художник — Ольга Евгеньевна Петровская

Актёры театра 
В труппу театра входят молодые артисты, выпускники Санкт-Петербургской Театральной академии. Многие из них работают в других театрах Санкт-Петербурга, таких как БДТ, Молодёжный театр на Фонтанке, Мьюзик Холл.

Спектакли 
 Та самая сказка - по сказкам Г.Х.Андерсена, премьера состоялась 10 июля 2013 года (адаптирован для просмотра зрителями с нарушениями функции слуха; сопровождается сурдопереводом).
 Добрый слон — По пьесе Доктора Сьюза «Слон Хортон» (адаптирован для всех детей, в том числе слабовидящих и незрячих. Премьера состоялась 26 февраля 2011 года);
 Крыша ехала домой (по стихам Юнны Мориц и песням Сергея Никитина);
 Сотворившая чудо — по пьесе Уильяма Гибсона The Miracle Worker о Хелен Келлер;
 Мир тишины (адаптирован для просмотра зрителями с нарушениями функции слуха);
 Чёрное и Белое (спектакль легко доступен людям с нарушением функции слуха);
 Требуется Собака. По пьесе С.Белова, С.Куваева «Не хочу быть собакой» (адаптирован для просмотра зрителями с нарушениями функции слуха; сопровождается сурдопереводом);
 Человечек из часов — по произведениям Саши Чёрного (сопровождается сурдопереводом);
 Терёшечка (театр-студия "КукАртель", сопровождается сурдопереводом);
 Прогулка с облаками (по сказке Сергея Козлова, театр-студия "КукАртель", сопровождается сурдопереводом);
 Игрушки. Плюшевое безмолвие (по стихам современных поэтов) - спектакль одновременно идет на русском и жестовом языках.

Участие в фестивалях 
 Театры Санкт-Петербурга — детям (спектакли «Крыша ехала домой», «Мир тишины» — лауреаты фестиваля)
 Белгородская забава
 ЛИК-2010
 I Всемирный Фестиваль Школ Кукольников «КУКART»
 АртОкраина
 Санкт-Петербургский детский благотворительный Кинофестиваль

Премии, награды

Руководство 
 Художественный руководитель, директор Тигран Владимирович Сааков

Примечания

Ссылки 
 Сообщество в ЖЖ
 Театр особенных зрителей. Статья в журнале «Русский мир». — 2011. — № 1.
 5 апреля День рождения у театра «Куклы»
 1.03.2011 Вести. Санкт-Петербург. В Петербурге впервые в России поставили пьесу специально для слабовидящих детей

Театры, основанные в 2007 году
Детские театры Санкт-Петербурга
Кукольные театры России